Rosmarinus tomentosus es una especie de la familia de las lamiáceas endémica de las provincias de Málaga y Granada, en el sur de España.

Se encuentra catalogado como especie en peligro crítico de extinción según la UICN.

Enlaces externos 

Rosmarinus
Plantas en peligro crítico de extinción
Flora endémica de la península ibérica